

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest 3
 Cząstków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia 
 Cząstków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa 
 Cząstków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi

Zobacz też 
 Cząstków Mazowiecki, Cząstków Polski